Arguinsola és un indret i partida rural del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà.

Està situat al nord-oest de Guàrdia de Noguera, a l'esquerra del barranc d'Arguinsola i a la dreta del de la Teulera, al sud-est de les Coscolletes i de l'extrem de llevant de la Solana del Pui. És una partida essencialment agrícola, amb algun bosc, i conté el Corral d'Arguinsola i la Cabana d'Arguinsola.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer dos passos d'aproximació

Arguinsola